Nellenbach ist ein Gewässername:

 Nellenbach (Esbach), rechter Zufluss des Esbachs (zum Überlinger See) in Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Nellenbach (Rauns), linker Zufluss des Rauns (Nebenlauf der Eschach, zur Aitrach) bei Herlazhofen, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg